Ахмад Бенали (; 7 февраля 1992, Манчестер, Англия) — ливийский и английский футболист, полузащитник итальянского футбольного клуба «Бари». Выступал за сборную Ливии.

Биография 
Родился 7 февраля 1992 года в Манчестере, Англия. Его мать — англичанка, а отец — ливиец. Также имеет немецкие и шотландские корни.

Клубная карьера 
Является воспитанником английского клуба «Манчестер Сити». За основную команду не сыграл ни одного матча.

В сезоне 2011/2012 был в аренде в английском «Рочдейле». Сыграл 2 матча в Первой лиге (3-й дивизион Англии).

«Брешиа» 
Летом 2012 года перешёл в итальянскую «Брешию». В сезоне 2012/2013 сыграл 10 матчей в Серии B (2-й дивизион Италии). В сезоне 2013/2014 сыграл 34 матча и забил 4 гола в Серии B. В сезоне 2014/2015 сыграл 36 игр и забил 9 голов в Серии B.

«Пескара» 
Летом 2015 года перешёл в «Палермо» и сразу же был отдан в аренду в «Пескару». В сезоне 2015/2016 сыграл 39 матчей и забил 5 голов в Серии B. Команда заняла 4-е место в чемпионате. В плей-офф победили «Новару» и «Трапани» и вышли в Серию A. Летом 2016 года «Пескара» выкупила права на Бенали. В сезоне 2016/2017 сыграл 33 матча и забил 6 голов в чемпионате. В первой половине сезона 2017/2018 сыграл в Серии B 15 матчей и забил 4 гола.

«Кротоне» 
В январе 2018 года отправился в аренду до конца сезона в «Кротоне». Сыграл 10 матчей и забил 1 гол в чемпионате. Летом 2018 года клуб выкупил игрока. В сезоне 2018/19 сыграл 23 матча и забил 5 голов в чемпионате.

В сборной 
Дебютировал за сборную Ливии 23 мая 2012 года в товарищеском матче против команды Руанды. Первый гол за сборную забил 9 июня 2017 года в ворота сборной Сейшельских островов в матче отборочного этапа Кубка африканских наций 2019.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 24 июня 2019

Международная 

Итого: 12 матчей / 3 гола; 3 победы, 4 ничьи, 5 поражений.

Достижения

Командные 
  Пескара
 Победитель плей-офф за выход в Серию A (1): 2015/2016.

Личная жизнь 
Является мусульманином.

Женат. У пары двое детей: дочь Ясмин (2013 г.р.) и сын Айман (2014 г.р.).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ogol.com
 
 

Футболисты Ливии
Футболисты Англии
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки сборной Ливии по футболу
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Бари»